Il doppio del torneo di tennis Riviera di Rimini Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan-Pablo Brzezicki e Cristian Villagran che hanno battuto in finale Vasilīs Mazarakīs e Gabriel Moraru 6-2, 5-7, [10-6].

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Giorgio Galimberti (semifinali)
 Vasilīs Mazarakīs /  Gabriel Moraru (finale)

 Juan-Pablo Brzezicki /  Cristian Villagran (Campioni)
 Pablo Cuevas /  Damián Patriarca (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2006